Goudeau ist der Familienname folgender Personen:

 Émile Goudeau (1849–1906), französischer Journalist, Autor und Dichter
 Jean-Pierre Goudeau (* 1933), französischer Sprinter